Le Canary Wharf Squash Classic 2011 est l'édition 2011 du Canary Wharf Squash Classic qui se déroule au quartier Canary Wharf de Londres du 19 au . 
Le tournoi comprend 16 joueurs dont 4 têtes de série, 4 joueurs qualifiés. 

Le  mondial Nick Matthew l'emporte en finale face à Peter Barker.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Canary Wharf Squash Classic
 Saison 2011 de la PSA

Liens externes 

Canary Wharf Squash Classic
Sport à Londres en 2011
Sport en mars 2011
Squash en 2011